Gråbergsudden är en udde i Finland. Den ligger i Lovisa i den ekonomiska regionen  Lovisa  och landskapet Nyland, i den södra delen av landet,  km öster om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är platt. Havet är nära Gråbergsudden åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Gråbergsudden.  Närmaste större samhälle är Borgå,  km väster om Gråbergsudden. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Lovisa
Halvöar i Nyland